

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Płusy – wieś w woj. lubelskim, w pow. biłgorajskim, w gminie Księżpol 
 Płusy – wieś w woj. mazowieckim, w pow. pułtuskim, w gminie Obryte